Składniki odżywcze – substancje niezbędne do życia ludziom i zwierzętom.
 Żywienie mineralne roślin – substancje nieorganiczne niezbędne do życia roślin.

Zobacz też 
 nawożenie